Carmen, òpera de George Bizet
 Carmen (Prosper Mérimée), novel·la de Prosper Mérimée
 Pel·lícules 
 Carmen (pel·lícula de 1915 de DeMille)
 Carmen (pel·lícula de 1915 de Raoul Walsh)
 Carmen (pel·lícula de 1918), d'Ernst Lubitsch
 Carmen (pel·lícula de 1983), de Carlos Saura
 Carmen (pel·lícula de 1984), de Francesco Rosi
 Carmen (pel·lícula de 2003), de Vicente Aranda
 Carmen (pel·lícula de 2010), de Jacques Malaterre
 Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta